Jarosław Włodarczyk (astronom)
 Jarosław Włodarczyk (dziennikarz)